Дункан, также Данкан () — имя, фамилия и топоним шотландского происхождения.
  — один из кланов Шотландии.

 Имя
 Дункан I (ок. 1001—1040) — король Стратклайда с 1018 и Альбы (Шотландии) с 1034; сын родоначальника Данкельдской династии Кринана и дочери короля Малкольма II Беток; прообраз шекспировского .
 Дункан II (до 1060—1094) — сын короля Малькольма III, король Альбы (Шотландии) с мая по ноябрь 1094.

 Фамилия
 Дункан, Адам, 1-й виконт Дункан (1731—1804) — английский адмирал, герой Сражения при Кампердауне.
 Дункан, Айседора (1877—1927) — американская танцовщица, основоположница свободного танца; сестра Огюстена и Раймонда Дункан, жена поэта Сергея Есенина.
 Дункан, Альфред (род. 1993) — ганский футболист, полузащитник клуба «Сампдория».
 Дункан, Арне (род. 1964) — политик, психолог, 9-й министр образования США.
 Дункан, Даниэль Каблан (род. 1943) — ивуарийский государственный деятель.
 Дункан, Дейв (1933—2018) — канадский писатель-фантаст.
 Данкан, Джозеф (1963—2021) — американский маньяк-убийца.
 
 
 Дункан, Ирма (наст. фамилия Эрих-Гримм; 1897—1977) — танцовщица и педагог, одна из приёмных дочерей Айседоры Дункан.
 Дункан, Линдси (род. 1950) — шотландская актриса.
 Данкан, Лойс (урождённая Лоис Данкан Штейнметц; 1934—2016) — американская писательница.
 Дункан, Майкл Кларк (1957—2012) — американский киноактёр.
 Данкан, Мэйри-Бронте () — новозеландская кёрлингистка.
 Дункан, Мэри (1895—1993) — американская киноактриса.
  (1873—1954) — американский актёр и режиссёр, старший брат Айседоры и Раймонда Дункан.
 Данкан, Патрисия (род. 1960) — канадский государственный деятель, премьер-министр Юкона.
 Дункан, Раймонд (1874—1966) — американский танцовщик, художник, поэт и философ; брат Огюстена и Айседоры Дункан.
 Дункан, Рэй (1930—2015) — американский предприниматель и виноторговец.
  — американский гитарист, сооснователь компании .
  (1787—1867) — американский плантатор и банкир, один из крупнейших рабовладельцев Конфедеративных Штатов Америки.
 Дункан, Скотт (1888—1976) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Дункан, Сэнди (род. 1946) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Данкан, Тим (род. 1976) — американский баскетболист, призёр Олимпийских игр 2004 года.
  (1924—2005) — английский композитор.
 Дункан, Уильям (1832—1918) — протестантский миссионер, проповедовавший христианство среди индейцев цимшиан.
 Дункан, Хелен (1897—1956) — шотландская ясновидящая и медиум, последняя из осуждённых в Великобритании по Закону о колдовстве.
 Данкан, Хью Дейел (1909—1970) — американский социолог.
  (род. 1926) — американский политический деятель, Министр энергетики США (1979—1981).
  (1911—1983) — шотландский футболист.
  (1922—2006) — американский баскетболист.
  (род. 1964) — американский писатель.
 Дункан Смит, Иан (род. 1954) — британский политик, лидер Консервативной партии в 2001-03, министр по делам труда и пенсий.
 Персонаж
 , король Шотландии — персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Макбет».
 Дункан Маклауд — герой телесериала «Горец» и фильмов «Горец: Конец игры» и «Горец: Источник».
 Дункан Айдахо — один из главных героев цикла романов «Хроники Дюны» и трилогии «Прелюдия к Дюне».

 Топоним
Канада
  — город в провинции Британская Колумбия.
 Дункан — река в Британской Колумбии, крупнейший приток Кутенея.
Новая Зеландия
  — река в Новой Зеландии.
США
  — город в округе Боливар, штат Миссисипи.
  — город в штате Оклахома.
  — город в округе Спартанберг, штат Южная Каролина.

 Другое
 «Дункан» — яхта в романе Ж. Верна «Дети капитана Гранта».
 «» — корабли Королевского флота Великобритании, названные в честь адмирала Адама Дункана.
 «» — корабли ВМС США.
  — сорт манго.
  — американская компания по производству игрушек, основанная в 1929 году Дональдом Дунканом.
  — американская компания по производству гитар, основанная Сеймуром Дунканом.

См. также 
  — город в штате Техас (США).